Happ ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Happ (* 1970), österreichischer Profi-Snowboarder
 Dieter Happ (Politiker) (1940–2018), deutscher Politiker, Bürgermeister der Stadt Rösrath
 Heinz Happ (1931–2014), deutscher Altphilologe
 Helga Happ (* 1951), österreichische Sachverständige für Reptilien und Gifttiere
 Josef Happ (1938–2021), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Sigrid Happ (* 1953), deutsche Judoka
 Wilhelm Happ (1886–1958), deutscher Verwaltungsjurist

Happ ist der Name von Berggipfeln in Tirol, Österreich
 Großer Happ 
 Kleiner Happ 
 Südlicher Happ

Unternehmen:
 Bäckerei Happ, Bäckereikette aus Neuhof im Landkreis Fulda

Siehe auch:
 Hap